Pénzügyőr SE, sportegyesület

Szakosztályok
 Pénzügyőr SE, asztalitenisz
 Pénzügyőr SE, kézilabda
 Pénzügyőr SE, labdarúgás
 Pénzügyőr SE, röplabda
 Pénzügyőr SE, sakk